Die Abkürzung UKT steht für:

 Unfallkasse Thüringen, eine gesetzliche Unfallversicherung in Gotha, Deutschland
 Universitätsklinikum Tübingen

UKT